Le parc zoologique de Fréjus est un parc zoologique français situé dans le Var, à Fréjus. 

Créé en 1971 par Hubert Masquefa, associé à Michel Klein, il prend place dans un cadre naturel typiquement méditerranéen.

D'une superficie de 16 hectares, le parc présente 250 animaux d'une centaine d'espèces originaires de tous les horizons.

Espèces présentées

Animaux
Les mammifères, dont:

- les oiseaux, dont:

- les reptiles, dont:

Plantes
Plus de 12 espèces de palmiers, des oliviers centenaires et millénaires, diverses variétés d'agrumes, des mimosas, des cactus, des plantes aromatiques...

Actualité 
En 2006, le parc présente un nouvel espace de 2 hectares en bas et tout gauche du parc, sont présentés là-bas plusieurs espèces de primates, d'oiseaux, des tortues terrestres ainsi que des petits mammifères.

Fin 2008, avec la naissance du Grand Capitou, le zoo de Fréjus a perdu 4 hectares de terrain et dut se séparer de certains animaux qui vivaient dans la partie haute du parc (buffles d'eau...). Après quelques négociations avec le maire, le zoo est passé de 20 à 16 hectares, mais il a pu acquérir un nouveau terrain de 2 hectares environ tout à gauche du parc.

Un peu plus petit, mais mieux réaménagé, le parc zoologique offre déjà à certains animaux de nouveaux lieux de vie mieux adaptés. Avec le réaménagement du zoo, il n'y a plus besoin de véhicule pour faire le tour du parc, on peut tout voir à pied, mais la voiture est toujours possible pour les personnes à mobilité réduite.

Fin 2009, le parc a accueilli de nouveaux animaux provenant de l'ancien parc zoologique du Cap Ferrat. Ainsi, des lémuriens  et des vervets (petit singe gris-vert) , ont fait leur apparition au zoo de Fréjus ainsi que d'autres espèces : un tigre de Sibérie, des pélicans blancs, des coatis et des roussette d'Égyptes.

Tous les enclos dont le crépi est rouge ont été ouverts en , il s'agit du nouveau lieu de vie des carnivores (lions, tigres...) y sont présentés. De ce fait, la plupart des fauves ont intégré de nouveaux enclos naturels, arborés, mieux aménagés, et sont désormais visibles à travers une épaisse vitre en plexi.

En 2010, un grand terrain de plus de 2 hectares de type semi-désertique (tout à l'ouest du parc), est en travaux pour accueillir en 2012-2013 la plaine 1 des bisons d'Amérique, (et plus tard, peut être que des girafes feront aussi leur apparition sur la plaine 2) .

2012-2013: Nouvel enclos pour l'hippopotame, dont l'emplacement a été étudié tout au nord-ouest du parc pour que cet animal souvent immergé et peu visible puisse être observé correctement par le public, un grand bassin a donc être créé pour lui.

2015 : Accueil de deux tigres blancs et noirs, d'une femelle chimpanzé .
 
2017: Accueil de loups noirs

Toutes ces espèces sont présentes à Fréjus, il est donc question pour le zoo, de mieux réaménager le parc, pour que tous les animaux vivent dans un biotope au plus proche de leurs milieux naturels.

Autrefois, le parc accueillait 600 animaux de 110 espèces sur 20 hectares. Aujourd'hui, il revendique 250 animaux de 80 espèces sur 16 hectares.

Animations 
Séances de nourrissage

Reproduction d'espèces sauvages 
La vie du zoo est régulièrement récompensés par de nombreuses naissances:

 les mammifères : félins, primates, antilopes, cerfs, zèbres, wallabys, mouflons...
 les oiseaux : émeus, perroquets, ibis, cigognes...
 les reptiles : tortues hargneuses, tortues d'Hermann...

Pour le parc, chaque naissance est importante, qu'il s'agisse d'espèces en voie de disparition sur le terrain ou de celles plus largement représentées.

Référence

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel

Fréjus
Parc zoologique dans le Var